Jean Cayron est un écrivain de langue wallonne.

Biographie 

''''''

Références

Liens externes 
 
 
 

Écrivain de langue wallonne
Informaticien